Генріх ІІ Святий (973–1024) — імператор Священної Римської Імперії, останній із саксонського дому.
 Святий Генріх Упсальський — єпископ упсальський, мученик, один із діячів християнізації Фінляндії.